Marseillan ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Marseillan (Gers) im Département Gers
 Marseillan (Hérault) im Département Hérault
 Marseillan (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées